Revolver — американский журнал о роке и хеви-метал музыке, основанный в 2000 году. Выходит один раз в два месяца; издаётся группой Future US (подразделением Future plc). Распространяется по подписке, также продаётся в книжных магазинах, аэропортах и железнодорожных вокзалах, специализированных отделах супермаркетов.

История 
Изначально журнал задумывался как издание о современной музыке вообще, однако со временем спектр предлагаемого материала был сужен до рока, хард-рока и хеви-метал тематик. Журнал публикует обзоры альбомов, анонсы предстоящих туров музыкальных коллективов, обзоры музыкальных инструментов, а также колонки, ведущими которых выступают музыканты соответствующих жанров.

С 2009 года журнал вручает ежегодную премию за творческие достижения в жанрах хард-рок и хеви-метал — The Revolver Golden Gods award. В 2011 году ведущим церемонии вручения был Крис Джерико.

Колумнисты 
В Revolver регулярно печатаются рок-музыканты, музыкальные журналисты и обозреватели, среди которых:
 Кристофер Вайнгартен (бывший барабанщик ) — обзоры и интервью);
 Винни Пол — советы звезды, ответы на письма читателей;
 Лиззи Хейл (Halestorm) — ответы на вопросы читателей;
  — обзоры альбомов и туров групп.
 Кристина Скаббия (вокалистка Lacuna Coil)

См. также 
 Rolling Stone
 Spin
 Metal Hammer

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Канал Revolver на YouTube

Музыкальные журналы США